La Pieve ima više značenja:
 La Pieve, Firenze
 La Pieve, Pisa